Deluxe, en inglés y alemán, quiere decir  "de lujo". Además puede referirse a:

Música 
 Deluxe (músico), nombre con el que era conocido anteriormente el músico de pop español Xoel López.
 Deluxe (álbum), álbum de la banda de rock estadounidense Better Than Ezra.
 Deluxe (banda), grupo de música francesa activa de desde 2007.

Televisión 
 Deluxe, programa de televisión español emitido en Telecinco desde 2009.

Software 
 Deluxe Paint, editor de gráficos rasterizados creado por Dan Silva en noviembre de 1985.